107-й батальон шуцманшафта () — польский батальон вспомогательной полиции, действовавший в годы Второй мировой войны на территории Волыни в генерал-губернаторстве Польши и частей Западной Украины. Создан из поляков Волыни в 1943 году во Владимире-Волынском. Подразделение насчитывало 450 поляков под немецким командованием. Подразделения 107-й польского батальона шуцманшафт не участвовали в боях на фронте, а в основном использовались на Волыни и Подолии как вспомогательная полиция.

В январе 1944 года личный состав, разоружив младших офицеров и немецких командиров, вошёл в состав  Армии Крайовой.

См. также 
 Вспомогательная полиция
 Еврейская полиция
 Синяя полиция
 202-й батальон шуцманшафта

Примечания

Литература 
 G.Motyka, M.Wierzbicki «Polski policjant na Wołyniu» (K.H «Karta» nr.24,1998 r.)

Шуцманшафт
Польский коллаборационизм
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году